Dusun Dalam (Bathin Viii), een plaats in Indonesië
Dusun Dalam (Siulak), een plaats in Indonesië